

Sigle 
 Rapport cyclique d'ouverture
 Royal Concertgebouw Orchestra

Code 
 Base aérienne 721 Rochefort

Code

Code IATA des aéroports